Ел Пењол има више значења:

 Ел Пењол, Колонија Санта Круз дел Пењол (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењол (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пењол (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пењол (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику